Höllenhof steht für
 Höllenhof (Quedlinburg), denkmalgeschütztes Gebäude in Quedlinburg
 Wüstung Höllenhof, Philippinenburg 
 Höllenhof, deutscher Name von Peklo (Nicov), Tschechien
 Hoellenhof, umgangssprachliche Bezeichnung für den Wohnplatz Ingelshof der Gemeinde Gundershoffen, Département Bas-Rhin, Frankreich

Siehe auch:
 Hollenhof
 Höllhof